Typ 8 (auch Type 8 oder Typ VIII) steht für
 Humanes Herpesvirus 8, ein Herpesvirus
 Mercedes-Benz Typ 8/38 PS, ein Automodell des Automobilherstellers Mercedes-Benz
 Peugeot Typ 8, ein Automodell des Automobilherstellers Peugeot
 Stoewer 8, ein Automodell des Automobilherstellers Stoewer
 Torpedo Typ 8, ein Torpedo der Kaiserlich Japanischen Marine

Abkürzung